Альєсер Уррутія (* 1974) — кубинський легкоатлет, що спеціалізувався в потрійному стрибку. Рекордсмен світу у приміщенні.
 Дієго Дубле Уррутія (1877—1967) — чилійський поет, художник і дипломат.
 Естібаліз Уррутія (* 1970) — іспанський бігун на довгі та середні дистанції.
 Патрісіо Уррутія (* 1977) — еквадорський футболіст, що грав на позиції півзахисника за клуб «ЛДУ Кіто», а також національну збірну Еквадору. Володар Кубка Лібертадорес. Дворазовий переможець Рекопи Південної Америки.
 Хосу Уррутія (* 1968) — іспанський футболіст, що грав на позиції опорного півзахисника. Упродовж 17-річної кар'єри був гравцем «Атлетіка Більбао», за який провів 348 матчів Ла-Ліги.

іспанські прізвища